She’s So Unusual () — дебютный студийный альбом американской поп-певицы Синди Лопер. Вышел 14 октября 1983 года на лейбле Portrait Records.

С этим альбомом Синди Лопер стала первой женщиной в истории, пять синглов с одного альбома которой попали в первую пятёрку в США (всего же было выпущено семь).

Альбом «She’s So Unusual» находится на 487 месте в списке 500 величайших альбомов всех времён по версии журнала «Роллинг Стоун» (список 2012 года).

Журнал «Роллинг Стоун» описывает стиль альбома как «отточенный как бритва дэнс-поп».

Список композиций

Чарты

Недельные чарты

Итоговые чарты за год

Сертификации

Примечания 

Альбомы Синди Лопер
Альбомы Portrait Records
Альбомы Epic Records
Дебютные альбомы 1983 года
Альбомы на английском языке
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums